Ещё не вечер:
 Ещё не вечер — художественный фильм кинорежиссёра Николая Розанцева.
 Ещё не вечер — художественный фильм кинорежиссёра Яцека Блавута.
 Ещё не вечер — документально-познавательный проект на телеканале РЕН.
 Ещё не вечер — информационно-развлекательная программа на телеканале «REN-TV»
 Ещё не вечер (Корсар) — песня Владимира Высоцкого.
 Ещё не вечер — песня Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника из репертуара Лаймы Вайкуле
 Ещё не вечер — российский телесериал 2010 года.
 Ещё не вечер — песня Би-2 с альбома Мяу кисс ми